Lars "Lasse" Lorentzon är en svensk TV-producent.

Producent
1986 – Yngsjömordet

Externa länkar

Svenska TV-producenter
Män